Balaram Pota – suddivisione dell'India nel distretto di Howrah
 Balaram Gharti Magar – politico nepalese
 Ramchandra Balaram Parab – ex calciatore indiano
 Tulsidas Balaram – ex calciatore indiano